Termenul „Nobil” se poate referi la:

 calitate superioară, a unui produs sau soi rar.
 personă nobilă care dă dovadă de spirit de abnegație, de generozitate, de cinste; capabil de sentimente înalte; generos, ales, distins.
 nobilime,  clasa privilegiată, domnitoare, care deja la naștere obține aceste privilegii sociale recunoscute. Nobilimea, aristrocrația sunt în general persoane bogate având castele, conace și proprietăți de teren întinse pe care se află localități cu o populație aservită proprietarului.
In Europa mai ales, dar și în lume prin instaurarea democrației aceste privilegii ale nobilimii nu mai sunt recunoscute peste tot.

Vezi și 
Familii nobiliare
Regalitatea și nobilimea rusă
Casa de Bourbon
Casa de Habsburg
Casa de Hanovra
Casa de Luxemburg
Casa de Plantagenet
Casa de Saxa-Coburg și Gotha
Casa de Hohenzollern
Casa regală de România 
Regi ai Franței

Legături externe 
  Nobilimea germană